HMS Venerable kan avse:

, var ett 74-kanoners tredje klassens linjeskepp. Hon var amiral Adam Duncans flaggskepp vid slaget vid Camperdown och förliste 1804.
, var ett 74-kanoners tredje klassens linjeskepp sjösatt 1808, i hamntjänst från 1825 och höggs upp 1838.
, var ett slagskepp av Formidable-klass sjösatt 1899, såldes 1920.
, var ett hangarfartyg Colossus-klass sjösatt 1943. Såldes till nederländska flottan 1948 och namnändrades till , såldes senare till argentinska flottan och namnändrades till .